Dino Boffo, un journaliste italien, directeur du quotidien
 Jean-Pascal Boffo, un musicien, guitariste et compositeur français

Voir aussi 

 Buffo